Митрополи́т Хризосто́м (, в миру Хри́стос Какули́дис ; ) — епископ Элладской православной церкви (формально также Константинопольской православной церкви), митрополит Эдесский, Пеллский и Алмопийский (1984—2002).

Биография 
Родился в 1931 году в селе Монастыраки, в Греции.

В 1956 году окончил богословский факультет Аристотелевского университета в Салониках.

7 декабря 1958 года был пострижен в монашество с именем Хризостом и в тот же день рукоположен в сан иеродиакона.

5 апреля 1959 года был рукоположен в сан иеромонаха и назначен проповедником Фессалоникийской митрополии.

С 1981 года был секретарём Священного синода Элладской православной церкви.

Священным синодом иерархии Элладской православной церкви был избран для рукоположения в сан митрополита Эдесского, Пеллского и Алмопийского. 7 октября 1984 года состоялась его архиерейская хиротония.

Скончался 20 июля 2002 года в Эдессе.

Примечания 

Выпускники богословского факультета Салоникийского университета
Митрополиты Элладской православной церкви
Митрополиты Константинопольской православной церкви
Эдесская митрополия